Il Campionato del Mondo 2001 è stata la 35ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Argentina a San Juan dal 29 settembre al 7 ottobre 2001.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale spagnola per l'11ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Fase finale

Fase 1º - 8º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 5º - 8º posto

Semifinali 1º - 4º posto

Finali 7º - 8º posto

Finali 5º - 6º posto

Finali 3º - 4º posto

Finali 1º - 2º posto

Fase 9º - 15º posto

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali 13º - 15º posto

Semifinali 9º - 12º posto

Finale 13º - 14º posto

Finale 11º - 12º posto

Finale 9º - 10º posto

Classifica finale

Campioni

Bibliografia 
 
 
 Quotidiano La Stampa, disponibile sul sito dell'Archivio Storico La Stampa.

Collegamenti esterni 
 
 
 

2001
Campionato mondiale maschile di hockey su pista San Juan 2001
Competizioni sportive a San Juan (Argentina)
Hockey su pista nel 2001